Die Liste der Flughäfen und Flugplätze in der Zentralafrikanischen Republik umfasst die Flughäfen und Flugplätze der Zentralafrikanischen Republik, sortiert nach Orten.

Flughäfen und Flugplätze 
Der internationale Flughafen ist fett hervorgehoben.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Map of Airports in the Central African Republic
 Carte des Aérodromes
 Répertoire des Aérodromes

Zentralafrikanische Republik
!
!